Bascones o Báscones puede referirse a:
 Báscones de Zamanzas, localidad del municipio de Valle de Zamanzas, provincia de Burgos.
 Báscones del Agua, localidad del municipio de Quintanilla del Agua y Tordueles, en la provincia de Burgos.
 Báscones (Grado), lugar y parroquia del concejo de Grado, Asturias.
 Báscones de Ojeda, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Báscones de Ebro, localidad del municipio de Berzosilla, provincia de Palencia.
 Báscones de Valdivia, localidad del municipio de Pomar de Valdivia, provincia de Palencia.
 Zayas de Báscones, localidad del municipio de Alcubilla de Avellaneda, provincia de Soria.